Stenharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenharu (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Stenharu (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Stenharu, Nagu, Åboland,

Se även
Stenharun
Stenharen
Stenhäran

Robotskapade Finlandförgreningar